Крепость Фалькенберг () — расположен в городе Фалькенберг, в округе Верхний Пфальц (Бавария).

Исторический обзор 

Остатки укрепленных валов на замковой горе датируются XI веком. Замок впервые упоминается в 1154 году.

Со времени основания он неоднократно переходил из рук в руки. Сначала он принадлежал Фалькенбергу, потом семье Лойхтенбергеров. В 1309 году замок с окрестностями перешел к цистерцианскому монастырю Вальдзассен. В 1803 году в ходе германской медиатизации собственность монастыря была секуляризована и передана Королевству Бавария.

В 1936—1939 годах замок был перестроен. Его владельцем в это время был граф Вернер фон дер Шуленбург, посол Германии в Москве в 1934—1941 годах, который хотел провести остаток своей жизни в Фалькенберге, однако в 1944 году из-за причастности к «мятежу 20 июля» против Адольфа Гитлера, был арестован и повешен.

Текущее использование 
В 2008 году муниципалитет Фалькенберга выкупил замок у семьи фон дер Шуленбург и сделал его культурным центром города, в котором регулярно проводятся музыкальные мероприятия и фестивали.

Ссылки 
 Burg Falkenberg auf burgenseite.de
 http://www.forum-falkenberg.de
 Burg Falkenberg auf der Website des Hauses der Bayerischen Geschichte
 Blog "Bayerische Gemeinde mit 943 Einwohnern kauft Burg Falkenberg"
 Einige Bilder der Burg Falkenberg

Замки Баварии